Cătălina se poate referi la:
 Localități din România:
Cătălina, Cluj
Cătălina, Maramureș

 Un nume propriu feminin:
 Cătălina Ponor
 Cătălina Buzoianu

Vezi și 
 Catalina, Covasna, reședința comunei cu același nume
 Infanta Catalina Micaela